Germanicus ist der Name folgender Personen:

 Germanicus (Nero Claudius Germanicus; 15 v. Chr.–19 n. Chr.), römischer Feldherr
 Germanicus von Smyrna († 156), christlicher Märtyrer und Heiliger
 Germanicus (Titel), ein Siegestitel römischer Kaiser
 Agnomen des Drusus (38 v. Chr.–9 v. Chr.)
 Germanicus, Pseudonym des Schriftstellers Valerian Tornius (1883–1970)
Germanicus ist der Titel folgender Werke:

 Germanicus (Oper)(Wikidata), Oper von Georg Philipp Telemann
 Germanikus, Kinofilm von Gerhard Polt
 Germanico (Serenata), Oper von Georg Friedrich Händel